Emil Rahm ist der Name folgender Personen:

* Emil Rahm (Politiker) (1804–1882), deutscher Kaufmann und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Emil Rahm (Publizist) (1930–2015), Schweizer Unternehmer und Publizist